Mario Miranda kan syfta på bland andra:

* Mario Miranda (född 1937), italiensk matematiker
 Mario Miranda Pacheco (1925–2008), boliviansk sociolog